Diversi rifugi sono intitolati a Quintino Sella:
 Rifugio Quintino Sella al Monviso – nelle Alpi Cozie ai piedi del Monviso
 Rifugio Quintino Sella al Felik – nelle Alpi Pennine
 Rifugio Quintino Sella – nel versante sud del Monte Bianco